

Сезонные рекорды 
 Наибольшее количество очков: 139, ЦСКА, сезон 2014/15
 Наименьшее количество очков:28, ХК (хоккейный клуб, Сочи, 2008), сезон 2022-2023
 Наибольшее количество побед (Основное время): 45, СКА 2018/2019
 Наибольшее количество побед (Всего): 53, ЦСКА 2018-19
 Наибольшее количество побед в гостях (Основное время): 24, СКА 2018-19
 Наименьшее количество поражений (Основное время):5, СКА 2017-18
 Наименьшее количество поражений (Всего): 9, ЦСКА 2018-19
 Наибольшее количество забитых голов: 249, СКА 2016-2017
 Наименьшее количество пропущенных голов: 75, ЦСКА 2018-19
 Лучшая разница голов: +135, СКА 2016-17
 Лучшая реализация игры в большинстве: 30.9 %, Металлург Мг 2016-17
 Лучшая игра в меньшинстве: 91 %, Локомотив 2018-19
 Лучшая «домашняя» команда: 76 очков, ЦСКА 2016-17
 Лучшая «гостевая» команда: 74 очка, СКА 2018-19
 Наибольшее количество сухих матчей: 20, ЦСКА 2018-19
 Наибольшее количество матчей подряд, в которых команда забила хотя бы один гол: 171 игра, СКА (с 12 октября 2015 по 6 октября 2018).
 Наибольшее количество побед в дополнительное время: 14, СКА 2019-20

Серии 
Победная серия
 Всего: 20, СКА 2017-18

 Дома:
 На выезде:

Победная серия на старте сезона
 Всего: 20, СКА 2017-18
 Дома:
 На выезде:

Победная серия в конце сезона
 Всего: 18, Авангард 2010-11

Очковая серия на старте сезона
 Всего: 29, СКА 2017-18 .

Очковая серия в конце сезона
 Всего: 24 , Авангард 2010-11

Разное 
 
 Наибольшее количество выступлений в финале Кубка Гагарина: 5, ЦСКА 
 Наибольшее количество забитых голов за 2 минуты: 4, «Сибирь» в ворота «Трактора» в 3-м матче 1/8 финала 3 марта 2015 г. за 105 сек.
 Самая крупная победа: ЦСКА — Слован 12:0, 11 февраля 2015
 Самая крупная победа в плей-офф: Авангард — Ак Барс 1:11, 14 марта 2009
 Самый результативный матч: Барыс — Витязь 11:6, 4 января 2009
 Наиболее титулованная команда: Ак Барс, 3 Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018)
 Наибольшее количество выигрышей Кубка Гагарина подряд: 2 (Ак Барс 2009, 2010 и Динамо Москва 2012, 2013)
 Ак Барс, Салават Юлаев, Металлург Мг и СКА выходили в плей-офф в каждом сезоне КХЛ и хотя бы раз выигрывали Кубок Гагарина.
 Команда, отыгравшаяся со счета 0-3 в серии: СКА, финал конференции «Запад» против ЦСКА, сезон 2014/2015.
 Лев Прага — единственная команда не из России, выходившая в финал Кубка Гагарина (сезон 2013/2014)
 Команды КХЛ, никогда не игравшие в плей-офф: Химик (сезон 2008/2009), Металлург Нк (с сезона 2008/2009 по 2016/2017), Лев Попрад (сезон 2011/2012)